Latah (psychische aandoening), een psychische aandoening die voornamelijk voorkomt in Zuidoost-Azië
Latah (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington